Bann steht für:
 die Übereignung von Lebewesen oder Sachen an den Gott der Bibel, siehe Bann (Bibel)
 den Ausschluss aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft, siehe Herem
 den Ausschluss aus einer kirchlichen Gemeinschaft, siehe Anathema
 einen Rechtsausschluss als Sanktion, siehe Bann (Recht)
 die Regierungsgewalt des Adels im Mittelalter, siehe Königsbann 
 Teil der Obrigkeitsmacht, siehe Zwing und Bann
 Rechte zur Nutzung oder Gewerbeausübung, siehe Bannrecht
 einen magischen Begriff, siehe Beschwörung
 eine Gebietsbezeichnung, siehe Bann (Gebiet)
 militärische Einheitenformationen in der Schutzstaffel (SS) und für eine Gliederungsebene in der Hitlerjugend

Bann heißen in der Geographie:
 Bann (Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Bann (Fluss) in Nordirland

Bann ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Bann (1902–1973), schottischer Fußballspieler
 Blair Bann (* 1988), kanadischer Volleyballspieler
 Christoph Bann (* 1995), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wildbannforst
 Banntag
 Bannwald
 Bannwart
 Bannmeile
 Verbannung
 Ban (Begriffsklärung)